Фіна́л ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2018 — 27-й фінал кубка України з футболу, що відбувся 9 травня 2018 року в місті Дніпро, на стадіоні «Дніпро-Арена» між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем». Перемогу з рахунком 2:0 здобув «Шахтар».

Шлях до фіналу

Деталі

Джерела

Посилання 
 Кубок України на сайті ФФУ 

2018 у футболі
2018
Травень 2018